Bioquímica: Proteïna desacobladora, de l'anglès Uncoupling protein.
 Maquinari: Unitat Central de Procés.
 ''Camuflatge militar: Universal camouflage pattern